Че́лси Даниэ́ль Кэ́ри (; ) — канадская кёрлингистка.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 : золото (, ), бронза (, ).
 Канадский олимпийский отбор по кёрлингу: серебро (2017, 2021).
 Кубок Канады по кёрлингу: серебро (2011, 2016), бронза (2019).
  (в составе команды Северной Америки): золото (2017).
 : бронза (, ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Отец Челси Кэри — Дэн Кэри, кёрлингист, бывший  1992 года, когда он играл третьим в команде Вика Петерса. В 1999 он закончил карьеру кёрлингиста и стал постоянным тренером Челси.

Закончила Манитобский университет, получила степень бакалавра коммерции (). В прошлом работала в канадском отделении корпорации Sealy Corporation , в настоящее время — профессиональный кёрлингист.

В 2014 Челси участвовала в Ice Bucket Challenge — кампании, направленной на повышение осведомлённости о боковом амиотрофическом склерозе () и благотворительное финансирование фондов по исследованию этой болезни.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Team Chelsea Carey | Grand Slam of Curling
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Выпускники Манитобского университета